Игры Содружества 2006 года были проведены в Мельбурне (штат Виктория, Австралия) с 15 до 26 марта. Игры стали самым большим по продолжительности и количеству участников спортивным событием, состоявшимся в Мельбурне, со времён Олимпийских игр 1956 года. Церемонии открытия и закрытия Игр проводились на арене «Мельбурн Крикет Граунд».

Спортивные арены 

 Доклендс: спортивная ходьба
 Мельбурн Крикет Граунд: открытия, закрытия, легкая атлетика
 Мельбурнский выставочный центр: бадминтон, бокс, тяжелая атлетика
 Мельбурнский оружейный клуб: стендовая стрельба
 Мельбурнский международный стрелковый клуб: стрельба из винтовки и пистолета
 Мельбурнский спортивный и водный центр: водные виды спорта, сквош, настольный теннис
 Хайсенс Арена: финалы по Баскетболу, нетболу, велотрек
 Род Лейвер Арена (Мельбурн Парк): спортивная гимнастика
 Роял Ботаник Гарденс: велогонки
 Государственный нетбольний и хоккейный центр: нетбол, хоккей
 Сент Килда: триатлон, велогонки
 Доклендс: регби
 Балларат: баскетбол
 Бендиго: стрельба из винтовки
 Джелонг: баскетбол
 Листерфилд Парк: маунтинбайк
 Траралгон: баскетбол

Виды спорта 

Соревнования на Играх 2006 года проводились в 16 видах спорта: 12 индивидуальных и 4 командных. Всего было проведено 245 зачетных соревнований.

 Водные виды спорту
  Прыжки в воду
  Плавание
  Синхронное плавание
 Лёгкая атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Велоспорт
  Шоссейные гонки 
  Велотрек
  Маунтинбарк
 Гимнастика
  Художественная гимнастика
  Спортивная гимнастика
 Хоккей на траве
 Теннис
 Нетбол
 Регби-7
 Стрельба
 Сквош
 Настольный теннис
 Триатлон
 Тяжёлая атлетика

Командный зачёт

Исчезновения 
На шестой день Игр, 20 марта, поступило сообщение об исчезновении из спортивного лагеря танзанийского боксёра  и бангладешского бегуна Мухаммеда Таухидула Ислама. Два дня спустя пропали семь атлетов из Сьерра-Леоне.
К 24 марта количество пропавших попавших сьерро-леонцев достигло 11 человек, что составляет половину их сборной на играх. Двое из пропавших сообщили в лагерь по телефону, что намерены остаться в Австралии.
Всего за время игр сбежало 14 спортсменов из Сьерра-Леоне. На церемонии закрытия обнаружилась пропажа девяти членов сборной Камеруна.
Перед отлётом на родину сбежал ещё один танзанийский боксёр — Карим Матумла.
Это не был не беспрецедентный случай, на предыдущих играх в Манчерстере пропало в общей сложности 27 спортсменов.

Шестеро сьерро-леонцев были найдены 28 марта в доме правозащитницы по делам беженцев Розмари Эштон в Сиднее. Они заявили, что опасаются за свою жизнь в случае, если будут принудительно возвращены на родину. Иммиграционные власти выдали африканцам временную защитную визу.
Еще шесть беглых спортсменов из команды Сьерра-Леоне обратились в иммиграционную службу в Сиднее на следующий день. Два из девяти пропавших спортсменов из Камеруна также найдены в Перте, Западная Австралия.
Всего убежища в Австралии попросило 26 спортсменов.
Некоторые из них в дальнейшем получили гражданство и стали представлять Австралию,
в их числе исчезнувший среди первых боксёр Омари Кимвери
и камерунские тяжелоатлеты ,
,
,

Примечания

Ссылка 
 Официальные сайты
 Официальный сайт
 Официальный список медалистов

 Другие ресурсы
 Мельбурнский марафон 1956-2006
 BBC coverage of Commonwealth Games
 2006 Commonwealth Games
 Report on the Opening Ceremony
 Sydneypinz
 Culture Victoria — video, images and text about the 2006 Commonwealth Games